«Айну таймудзу» (, ) — единственный журнал на айнском языке, выпускаемый в городе Биратори. Первый номер журнала вышел 20 марта 1997 года под эгидой Пен-клуба языка айнов. Статьи написаны модифицированной катаканой, а также вариантом латинского алфавита. Только короткие комментарии написаны на японском. Журнал создан для того, чтобы приспособить айнский язык к современной жизни народа айнов. По состоянию на 2006 год редактором был Такаси Хамада. Выходит четыре раза в год.

Примечания

Ссылки 
 домашняя страница «Айну таймудзу» (автор — Такаси Хамада, айн. и яп.)
 cakcak kamuy oruspe (статьи с Айну Таймузу, на айнском, японском и эсперанто, автор — Ёкояма Хироюки, член Хоккайдской лиги эсперанто (HEL) в Японии)
 オタルナイ・レコード

Средства массовой информации на айнском языке
Журналы Японии
Культура Японии
Печатные издания, возникшие в 1997 году